Наутилокаликс () — род многолетних вечнозеленых травянистых растений семейства Геснериевые ().

Этимология названия 
Название рода возникло из двух слов (), «матрос» или вид морского моллюска с особенной раковиной, и () «чашечка». Не известно, на какие черты растений указывает это название.

Ботаническое описание 
Многолетнее травянистое, у основания стебля иногда одревесневающее растение. Листья супротивные, широкояйцевидные, сочные, блестящие или с опушением, с выразительным рисунком и рельефным жилкованием, морщинистые. Цветёт одиночными или собранными в небольшие соцветия в пазухах верхушечных листьев трубчатыми или трубчато-колокольчатыми цветками; околоцветник с 5-лопастным отгибом желтых, кремовых, розовых оттенков.

Ареал и климатические условия 
Растение родом из сельвы Центральной Америки, тропических областей Южной Америки и из Западной Индии.

Применение 
В культуре малораспространённое. В условиях умеренного климата — в интерьерных тепличках, цветочных витринах — как горшочное растение, красивоцветущее и декоративнолиственное; в зимних садах и отапливаемых теплицах. В открытом грунте — в безморозных областях — в цветниках, вазах.

Агротехника 
Уход.
В теплице, в интерьере — в витрине, субстрат влаго- и воздухоёмкий, в полутени, поддерживая высокую влажность воздуха и температуру не ниже 18°С. В период роста обильно поливают тёплой мягкой водой, 1 раз в месяц подкармливают жидким комплексным удобрением, 1/2 от рекомендованной порции.

Размножение. Верхушечными черенками размножают весной и летом, посевом семян.

Некоторые виды 
 N. bullatus, syn, N. tesselatus, стройное, многолетнее травянистое растение с овальными слегка зубчатыми, сморщенными, с верхней стороны темно-зелёными, с нижней — пурпуровыми, 23 см длиной листьями. Цветет весной до начала лета бледно-желтыми, опушёнными, диаметром 3,5 см цветками, собранными в малоцветковые соцветия — до 10. Высота растения — 60 см, ширина — 35 см. Родом из Перу.
 N. lynchii, стройное, ветвящееся, многолетнее травянистое растение с листьями овально-ланцетными зубчатыми, с верхней стороны окрашенными от темно-зелёного до пурпурового, с нижней — красно-пурпуровыми, 12 см длиной. Цветет летом желтыми, снаружи опушёнными, с пурпуровым оттенением, цветками, появляющимися из пазух листьев в малоцветковом соцветии, по 3-4 цветка. Высота растения — 60 см, ширина — 30 см. Родом из Колумбии.
 N. fogetii, прямостоячее, с крупными мясистыми ярко-зелеными листьями с красным рисунком около жилок, цветы палево-желтые, опушённые, в основании снаружи краснованые с зелеными крапинами. Родом из Перу.

Список видов 
По информации базы данных The Plant List, род включает 47 видов:

Примечания

Литература 
 Все о комнатных фиалках. / Ван дер Неер, — СПб.: ООО «С3КЭО Кристалл», М.: Оникс, 2007
 Сенполии, глоксинии и другие геснериевые. /Ширяева Н. Н., — М.: ЗАО Фитон+, 2002
 The RHS A-Z encyclopedia of garden plants. — Dorling Kindersley Limited, London, 1996, 2003

Ссылки 
 Наутилокаликс in A. Weber & L. E. Skog 2007, Genera of Gesneriaceae.
 World Checklist of Gesneriaceae

Растения по алфавиту
Декоративные растения
Геснериевые